«Ви́ртус Энте́лла» () — итальянский футбольный клуб из города Кьявари. В настоящее время клуб выступает в Серии С — третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1914 году, после банкротства в 2001 восстановлен в 2002 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Комунале», вмещающем 4 154 зрителя. «Виртус Энтелла» никогда в своей истории не поднимался в Серию А, в сезоне 1922/23 команда играла в «Секонда Дивизионе», предшественнике нынешней Серии Б, и заняла 6-е место в своей группе. В третьем дивизионе итальянского футбола клуб провёл в общей сложности 24 сезона, в сезоне 2013/14 «Виртус Энтелла» занял первое место в своей группе и завоевал право на следующей сезон играть в Серии Б. Клуб играл во втором уровне итальянского футбола второй раз в своей истории, и впервые за последние 90 лет.

Текущий состав 
По состоянию на 23 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 

  Хулио Алькорсе
  Сильвиано Гарибальди
  Лучано Спаллетти
  Джулиано Таккола

Известные тренеры 
  Роберто Бреда
  Диего Марадона

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии